Olszewko peut désigner en Pologne :
 Olszewko, village du powiat de Kartuzy, dans la voïvodie de Poméranie
 Olszewko, village du powiat de Słupsk, dans la voïvodie de Poméranie
 Olszewko, village de la voïvodie de Mazovie
 Olszewko, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie